

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zagórna – kolonia wsi Wólka Świątkowa w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Zagórna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny

Zobacz też 
 Zagórnik